Moose Mountain steht für

 Moose Mountain (Alaska), Berg in Alaska, USA
 Moose Mountain (Minnesota), Berg in Minnesota, USA
 Moose Mountain (New Hampshire), Berg in New Hampshire, USA
 Moose Mountain (Wyoming), Berg in der Teton Range, Wyoming, USA

 Moose Mountain (Alberta), Berg in Alberta, Kanada
 Moose Mountain (Wahlkreis), früherer Wahlkreis in Saskatchewan, Kanada
 Moose Mountain Provincial Park, Provinzpark in Saskatchewan, Kanada
 Moose Mountain Upland, Plateau in Saskatchewan, Kanada
 Moose Mountain Creek, Fluss in Saskatchewan, Kanada